Tällträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tällträsket (Degerfors socken, Västerbotten), sjö i Vindelns kommun,  (58,7 ha)
Tällträsket (Vännäs socken, Västerbotten), sjö i Vännäs kommun,  (10,1 ha)
Tällträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (13,91 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn